Die Abkürzung OHG steht für:
 Offene Handelsgesellschaft
 Offizierheimgesellschaft
 Otto-Hahn-Gymnasium
 Ottheinrich-Gymnasium
 Opferhilfegesetz in der Schweiz

Siehe auch:

OHG